Mula är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Mula ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mula är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mula. Runt Mula är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Archena,  km nordost om Mula. Omgivningarna runt Mula är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia